FNAT est un sigle qui peut faire référence en France à :
 Fédération nationale des artisans-taxi 
 Fédération nationale des associations tutélaires

Voir aussi
 FNATH, fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés